Feininger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Feininger (1906–1999), US-amerikanischer Architekt und Photograph, Sohn von Lyonel Feininger
 Bernd Feininger (* 1948), deutscher römisch-katholischer Theologe und Literaturwissenschaftler
 Julia Feininger (1880–1970), deutsch-amerikanische Malerin und Publizistin, zweite Ehefrau von Lyonel Feininger
Karl Feininger (1844–1922), deutsch-amerikanischer Musiker
 Laurence Feininger (1909–1976), deutsch-italienischer Musikwissenschaftler und Priester, Sohn von Lyonel Feininger
 Lore Feininger (1901–1991), deutsche Fotografin, Tochter von Lyonel Feininger 
 Lyonel Feininger (1871–1956), deutsch-amerikanischer Maler; Vater von Lore, Laurence, Andreas und Theodore Lux Feininger
 Theodore Lux Feininger (1910–2011), deutsch-amerikanischer Maler, Sohn von Lyonel Feininger

Siehe auch:
 Lyonel-Feininger-Galerie, ein Museum in Quedlinburg
 Feininger-Radweg, Thüringen
 (6653) Feininger, Asteroid des Hauptgürtels
 Feininger Trio